Мальтийская Премьер-лига 1984/1985 () — 70-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1984/1985
Мальта
Мальта
1984 год на Мальте
1985 год на Мальте